

Вайт-Рок — місто, штат Південна Дакота
 Вайт-Рок — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Вайт-Рок — переписна місцевість в окрузі Сан-Хуан, штат Нью-Мексико